Первая Федеральная Лига Югославии 1988/1989 () — 60-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1988/1989
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1988 году
Спорт в Югославии в 1989 году